Ryding är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2019 bars av 504 personer bosatta i Sverige.

 Allan Ryding (1882–1943), svensk teaterdirektör och skådespelare
 Anna-Lisa Ryding (1903–1982), svensk skådespelare och sångerska
 Axel Ryding (1831–1897), svensk militär och politiker
 Cecilia Rydinger (född 1961), svensk dirigent, professor och musikchef
 Dave Ryding (född 1986), brittisk alpin skidåkare
 Douglas Ryding (1890–1967), svensk tecknare
 Edvin Ryding (född 2003), svensk skådespelare
 Ellen Ryding (1862–1923), svensk översättare
 Erik Ryding (född 1982), svensk manusförfattare och jeansdesigner
 Göran Ryding (1916–2007), svensk jurist, ämbetsman och diplomat
 Gösta Ryding (1881–1969), svensk industriman
 Gunvor Ryding (1918–1991), svensk industritjänsteman och politiker
 Gustaf Ryding (1833–1901), svensk ämbetsman och politiker
 Jan Ryding (född 1952), svensk fotbollsspelare
 Lars Ryding (född 1947), svensk journalist
 Margot Ryding (1880–1971), svensk skådespelare
 Stefan Ryding-Berg (född 1948), vensk ämbetsman
 Yvonne Ryding (född 1962), svensk fotomodell och vinnare av Miss Universum 1984

Källor

Se även
Ryd
Ryder

Svenska efternamn